Le nadir (de l', opposé ) en astronomie est le point de la sphère céleste représentatif de la direction verticale descendante, en un lieu donné (par opposition à zénith). Par extension, peut signifier « le point le plus bas ». C'est la position du soleil à minuit.

 Nadir, prénom transcrit de l'arabe  (nādir, « rare ») ou de  (naḏīr, « celui qui avertit »).

Médecine 

Le nadir est la valeur la plus basse d'une mesure au cours du temps.
 Le nadir est le point le plus bas de la courbe thermique d'une femme en âge de procréer, juste avant la montée de cette courbe biphasique. Il est observable chez 25 % des femmes et il correspond au jour de l'ovulation, dans 80 % des cas, (dans 20 % c'est le jour qui précède l'ovulation).
 Le nadir est le taux le plus bas de neutrophiles dans le sang. Cette mesure est souvent utilisée lors du suivi des chimiothérapies.

Personnalité 
 Nâdir Shâh (1688 - 1747), chah d'Iran.
 Mohammad Nadir Shah (1880 - 1933), roi d'Afghanistan.
 Nadir Belhadj (1982-), joueur de football algérien.
 Nadir Moknèche (1965-), réalisateur franco-algérien.
 Nadir Lamyaghri (1976-), joueur de football marocain.
 Naima Nadir (1987-), taekwondoïste marocaine.

Autres 

 Le Nadir est un bateau océanographique de l'Ifremer ;

 Nadir est le premier tome de la série de bande dessinée La Chute du dragon noir ;

 Le peuple Nadir est un peuple tiré d'un roman faisant partie du cycle drenai de l'écrivain David Gemmell. Son nom, dans sa langue natale, signifie "apogée du désespoir". Ce peuple de guerriers est nomade, et se partage en de nombreuses tribus de taille différente en guerres incessantes les unes contre les autres. Les shamans des tribus prévoient un rassemblement des tribus par un homme, l'Unificateur, qui aura la particularité d'avoir les yeux violets. Il se trouve que cet homme, qui prendra le nom d'Ulric lors de son accession au pouvoir, n'est autre que le jeune Talisman, que Druss la légende a sauvé puis aidé dans sa quête. Il le convoquera, sans que Druss ne le reconnaisse, lors du siège de Dros Delnoch pour partager un verre avec lui, avant d'envoyer son armée terminer le siège, et abattre la Légende. Ulric échouera finalement dans sa conquête de Dros Delnoch. L'Unificateur est en fait Tenaka Khan, qui apparaît dans un autre roman de David Gemmell : Le Roi sur le seuil.

 le cratère Nadir, un cratère situé dans l'océan Atlantique, au large de l'Afrique.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Nadir (prénom)

Notes et références 

Patronyme algérien
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin